Andries Potgieter – politico sudafricano
 Jacques Potgieter – rugbista a 15 sudafricano
 Everhardus Johannes Potgieter – scrittore olandese